Budějovický Budvar může být:

 Budějovický Budvar (podnik) – pivovar v Českých Budějovicích
 Budweiser Budvar – obchodní značka piva vyráběného tímto pivovarem